TGV La Poste (также TGV-Postal, TGV postal или TGVP) — серия французских высокоскоростных почтово-багажных электропоездов. Они окрашены в характерный жёлтый цвет и служат для перевозок в ночное время почты и посылок между Парижем, Маконом и Кавайоном. Принадлежат французской почтовой службе La Poste. Летом 2015 года, все они были выведены из эксплуатации.

История 
Электропоезда этой серии были созданы на базе TGV PSE. Французская почтовая служба заказала их ещё в 1981 году, однако построены они были лишь в 1984 году.

Описание 
В электропоезде может размещаться до 254 почтовых контейнеров, а общая грузоподъёмность составляет около 65 т. Первоначально было построено пять полусоставов (каждый полусостав состоит из одного головного моторного и четырёх промежуточных вагонов), что позволяло формировать два полноценных электропоезда и ещё пол-электропоезда в резерве. В дальнейшем в TGV postal был переделан один из электропоездов TGV PSE, что позволило увеличить общее число полусоставов до семи.

См. также 
 Передвижное почтовое отделение
 Почтово-багажный поезд
 Почтовый вагон
 La Poste

Источники

Литература 
 Cuynet J. La traction électrique en France 1900—2005 // La Vie du Rail. — Paris, 2005. — ISBN 2-915034-38-9.
 Gaidzik M., Kruse B., Baur L. ICE-G für schnellen Güterverkehr // Eisenbahntechnische Rundschau. — 1987. — Bd. 36. — Nr. 3. — S. 147—153.
 Mathieu G. Le matériel moteur de la SNCF // La Vie du Rail. — Paris, 2003. — ISBN 2-915034-15-X.
 Redoutey D. Le matériel moteur de la SNCF // La Vie du Rail. — Paris, 2007. — ISBN 978-2-915034-65-3.

TGV
Электропоезда Alstom
La Poste
Электропоезда на 1500 В постоянного тока
Электропоезда на 25 кВ 50 Гц
Электропоезда на базе электровозной тяги
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1983 году